Boa nebo BOA může být:

 dámský oděvní doplněk – kožešinová šála

osoby
 Phillip Boa (* 1963), německý zpěvák a kytarista
 BoA – jihokorejská zpěvačka
logistika
 BOA (logistika) – Belastungsorientierteauftragsfreigabe – systém orientovaný na vytížení (pracovišť)
hadi
 latinský název pro několik rodů hadů z čeledi hroznýšovití – viz článek hroznýš 
 Boa (rod) – rod hadů 
 Boa constrictor – hroznýš královský
 Boa dumerili – hroznýš Dumerilův
 Boa madagascariensis – hroznýš madagaskarský
 Boa manditra – hroznýš psohlavý

geografie
 Boa – ostrov v Severním Irsku

zkratka
 Bank of America – bankovní dům
 British Olympic Association – britská olympijská asociace

Externí odkazy